Кочергина́ — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Кочергина, Вера Александровна (1924—2018) — советский и российский лингвист.
 
 Кочергина, Татьяна Ивановна (род. 1956) — советская гандболистка.
 Кочергина, Феодора Григорьевна (1942—2017) — советская баскетболистка.